Akadémia, Platón filozófiai iskolája
 akadémia, választott tagokból álló tudományos vagy művészeti intézet, társaság
 akadémia, oktatási intézmény, szakiskola